Johann Grabau ist der Name folgender Personen:

 Johann Andreas Grabau (1808–1884), deutscher Cellist, siehe Andreas Grabau 
 
* Johann Wilhelm Heinrich Grabau (1809–1870), deutscher Mediziner und Autor